Jaime – variante spagnola e portoghese del nome proprio di persona Giacomo
 Jaime – variante femminile del nome proprio di persona inglese Jamie

 Jaime – album di Brittany Howard del 2019
 Jaime – film del 1999 diretto da António-Pedro Vasconcelos